Kombinacja mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville została rozegrana w dniach 10-11 lutego. Zawody odbyły się na trasach w ośrodku narciarskim Val d’Isère. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Josef Polig, srebro wywalczył jego rodak - Gianfranco Martin, a brąz zdobył Steve Locher ze Szwajcarii.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992